Litz steht für:

 Litz (Fluss), Fluss, der im Montafoner Silbertal (Vorarlberg) entspringt
 Litz (Oise), französische Gemeinde im Département Oise

Litz ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Litz (* 1924), deutscher Politiker (CDU) 
 Christine Litz (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin
 Jürgen Litz (* 1938), deutscher Ruderer
 Lothar Litz (1949–2015), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Nadia Litz (* 1976), kanadische Schauspielerin und Regisseurin
 Thomas Litz (* 1945), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Valentin Litz (1879–1950), deutscher Maschinenbauingenieur und Manager

Sonstiges:
 Litz Bluff, Kliff auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Litz-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis